Cape Flattery peut faire référence à :
 Cape Flattery, dans l'État de Washington aux États-Unis,
 Cape Flattery, entre North et South Direction Island et Three Islands dans le Queensland en Australie,